Die Puerto Rico Open 1989 waren ein Tennisturnier der Damen in San Juan (Puerto Rico). Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 23. bis 29. Oktober 1989 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in San Juan (Puerto Rico)